Norwegian Air International
 jodek sodu (NaI)